Miejscowości w USA:
 Wauzeka – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
 Wauzeka – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford

Gminy w USA:
 Wauzeka (ang. Wauzeka Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford